Ферни — фамилия:

 Ферни, Вилли (1928—2011) — шотландский футболист и тренер.
 Ферни, Дункан (род. 1978) — шотландский кёрлингист.

Составная фамилия
 Ферни-Джиральдони, Каролина Людвиговна (1839—1923) — итальянская скрипачка, певица (сопрано) и вокальный педагог.

См. также
 Ферн